Диалект Гонконга (Гонконгский кантонский диалект) (, ютпхин: Hoeng1 gong2 waa2) — поддиалект кантонского диалекта, используемый в Гонконге. Большинство носителей кантонского диалекта проживает в соседней провинции Гуандун (Кантон - старое европейское название провинции Гуандун и её столицы Гуанчжоу). Это общая устная и письменная речь в Специальном административном районе Гонконг, САР Гонконг.

Официальными языками Гонконга являются китайский и английский, а языковая политика регионального правительства — «два языка и три языка», то есть использование китайского языка в письменной форме и английского, а также кантонского, мандаринского и английского в разговорной речи.

Кантонский в основном используется китайским населением Гонконга, в то время как некитайское население в основном использует английский в качестве коммуникативного языка.

Большинство жителей Гонконга — не коренные жители, а выходцы из дельты Жемчужной реки.

Многие люди, которые приезжают с материка и даже со всего мира, переносят язык своего родного города в Гонконг.

Кроме того, на культуру Гонконга также влияют тенденции во всем мире. Поэтому язык, на котором говорят в Гонконге, намного больше, чем кантонский.

Стандарт кантонского языка Гонконг (то есть двуязычный и трехъязычный — Гуанчжоу + мандарин + английский) относится к кантонскому языку, на котором говорят официальные лица Гонконга, средства массовой информации и городские районы Гонконга.

На местном диалекте Гонконга основным является диалект Вэйтоу (хакка) кантонской ветви гуаньбао.

Гуандунский диалект провинции Гуандун, стандарт кантонского диалекта, является преобладающим языком Гонконга.

Сравнение с кантонским 
Общий язык в Гонконге — кантонский. Кантонский диалект является доминирующим языком общения в Гонконге

Кантонский Гонконгский — родной язык большинства жителей Гонконга. Однако с притоком иммигрантов с материка и изоляцией Гуанчжоу в 1950-х годах кантонский звуки в Гонконге постепенно изменились, например, инициали / n /, / l / стали неразличимы, а финали /n/ и / ng / смешались, значение первого ключа изменяется с 53 на 55 и т. д. Вышеупомянутая часть называется «ленивый звук». В этом разница между кантонским и гонконгским кантонским диалектами.

В Гонконге до 1949 года, из-за смешанного проживания кантонцев и туристов, гонконгский диалект получил сильный кантонский акцент. В качестве представителя используется диалект Jintian, но этот акцент сегодня встречается только у пожилых людей в Гонконге.

После 1949 года на гонконгских диалектах стало появляться много «ленивых звуков». Новое поколение молодых людей обычно произносило «你» как [nei]и «我» [ngo] как成[lei]和[o]. Также неверно произносились «国» [gwok] как «角» [gok]，"过" [gwoh] как «个» [goh]. Это также называют «теорией иммиграции». Это явление также появилось в эволюции тайваньского мандарина и американского английского.

Тем не менее, средства массовой информации до 1980-х годов все еще старались изо всех сил избегать ленивых звуков на радиостанциях и телевизионных программах. По сей день некоторые гонконгские лингвисты неоднократно критиковали «ленивые звуки» и предлагали действия «положительного звука», но «ленивые звуки» продолжали оставаться. Характерной чертой кантонского в Гонконге является то, что в большинстве выступлений СМИ и певцов «ленивые звуки» расцениваются как акценты «тренда» и «модернизации». Но в целом, Гонконгский диалект и Гуанчжоуский диалект все еще очень близки.

Английский язык более популярен в Гонконге, и в прошлом Гонконг обычно был более подвержен новым иностранным вещам, чем материк. В прошлом более низкий класс, который не знал английского языка, использовал кантонский язык для написания повседневного английского словаря. Поэтому Гонконгский кантонский язык очень распространен в английских заимствованиях.

Ветви кантонского диалекта 
Ветви в кантонском диалекте делятся на:

 Гуандунский кантонский диалект: в основном используются в районе Гуанчжоу, Фошань, Северный Гуандун и Учжоу, Гуанси.
 Сийский кантонский диалект: в основном на нем говорят в западной дельте Жемчужной реки Гуандун, Синьхуэй, Тайшань, Эньпин и Кайпин в районе Цзянмэнь, представленной местным населением города Тайшань.
 Кантонский Гуанбао: в основном на нем говорят в Дунгуане, Гуандуне и Баоане, Шэньчжэне, он представлен на местном языке города Дунгуань.
 Гаоянский кантонский диалект: в основном популярный в Янцзяне и Гаочжоу в Гуандуне, представленный местным языком Янцзян.
 Цинляньский кантонский диалект: В основном используется в районах Циньчжоу провинций Гуанси, Лянцзян и Лэйчжоу провинции Гуандун до города Циньчжоу Гуанси.
 Ухуа на кантонском диалекте: в основном говорят в Чжаньцзяне и Хуачжоу в Гуандуне, представленные на местном языке в городском районе Чжаньцзян.
 Луогуанский кантонский диалект: в основном говорят на Гуаннинге и Луодине в Чжаоцин, Гуандун.
 Ёнсюнь кантонский: в основном говорят в Наньнине, Гуанси, на местном языке в городе Наньнин.
 Гоулоу Кантонский: в основном говорят на юлинском языке, Гуанси, представленном на местном языке на юлинском языке.

Тоны в диалекте Гонконга 
Как и в других китайских диалектах, в диалекте Гонконга есть контурный тон, имеющий лексическую функцию (слова с разным тоном имеют разный смысл). Количество возможных тонов зависит от типа финали.

В диалекте Гонконга высокий нисходящий и высокий тоны слились в один тон, образуя систему из шести тонов с полугласным или носовой терминалью. В слогах, заканчивающихся на взрывные согласные, количество возможных тонов сокращается до трёх, их именуют «входящими».

В китайских описаниях, с диахронической точки зрения, входящие тоны рассматриваются отдельно.

В сравнении с кантонским диалектом, имеющим девять тонов, в Гонконге их всего шесть.

Исследование тона 
Гонконгский кантонский диалект делится на девять звуков:

 阴平、yīnpíng
 阴上、yīn shàng
 阴去、yīn qù
 阳平、yángpíng
 阳上、yáng shàng
 阳去、yáng qù
 阴入、yīn rù
 中入、zhōng rù
 阳入、yáng rù

Девять звуков представляют свои собственные:

 诗 shī
 史 shǐ
 试 shì
 时 shí
 市 shì
 事 shì
 色 sè
 锡 xī
 食 shí

Письменная система

Фанъянь и гонконгский катонский 
Современный кантонский диалект обычно принимает современную китайскую систему письменного языка, которая появилась в начале 20-го века в официальных случаях, а ее грамматика и словарный запас написаны на мандаринском языке.

Язык примерно такой же. Грамматика, словарный запас и термины этого родного языка весьма отличаются от кантонского, но люди в основном привыкли к этому различию и не испытывают каких-либо серьезных неудобств. Но когда люди читают этот язык на кантонском, они обычно не читают его буквально. Читатели литературы привыкли корректировать буквальные предложения в соответствии с кантонской грамматикой, лексикой и использованием и повторять их на кантонском диалекте. Для того, чтобы оставаться ближе к публике, средства массовой информации часто добавляют слова кантонского диалекта. Некоторые журналы используют свою собственную систему письменного кантонского языка на основе кантонской грамматики. Людям, не знающим кантонский язык, трудно понять этот кантонский язык. Газеты стараются использовать компромиссный метод, основной текст написан на китайском языке.

Примечания

Ссылки 
 The Sound of the Hongkong Cantonese language (Numbers, Phrases & Story)

Китайские языки и диалекты
Языки Китая